Andrzej Frycz Modrzewski (1503–1572) – polski pisarz polityczny okresu renesansu, sekretarz królewski
 Andrzej Modrzewski (zm. 1683) – podskarbi nadworny koronny, starosta medycki, radomski, przemyski